En latin, catella peut être le diminutif de  ou de , et donc signifier « chaînette » ou « toute petite chienne ».

Sciences et techniques 
 En biologie :
 †Catella (Healey, 1908) est un genre éteint de mollusques bivalves, de la famille des Parallelodontidae ;
 Catella (G. Ålvik, 1934) est un genre de cyanobactéries, de la famille des Nostocaceae.

Culture et société 
 Dau et Catella est un duo d'humoristes français.

Patronyme 

 Jean-Marc Catella, l'un des deux humoristes du duo Dau et Catella ;
 Vittore Catella (1910-2000), un ingénieur, homme politique et dirigeant sportif italien.

Homonymie de genre en biologie